MSV steht für:
 Maize Streak Virus, Ursache der Streifen- oder Strichelkrankheit des Maises
 Maßgebende stündliche Verkehrsstärke, siehe Verkehrsstärke #Bemessungsverkehrsstärke
 Maschenstromverfahren, Methode zur Analyse elektrischer Netzwerke
 Medium Speed Version, Protokoll zur Datenübermittlung im pharmazeutischen Großhandel
 Mehrschrittverfahren, numerische Verfahren zur Lösung von Anfangswertproblemen
 Sullivan County International Airport (IATA-Code), Flughafen von Bethel (New York), US-Bundesstaat New York
 Aero-Kamov Aircompany (ICAO-Code), russische Luftfahrtgesellschaft
 Maschinensicherheitsverordnung in Österreich, siehe Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
 Motor Stand-by Vessel, internationaler Namenspräfix für bestimmte Handelsschiffe

 MSV steht für folgende Sportvereine:
 MSV 90 Preussen
 MSV Brünn
 MSV Duisburg
 MSV Eisleben
 MSV Neuruppin

M.S.V. steht für:
 M.S.V., Muslim Studenten Vereinigung in Deutschland

mSv steht für:
 Millisievert (10−3 Sievert (Einheit)), Maßeinheit der Strahlungsdosis

msv steht für:
 Maslam (Sprache) (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache im Kamerun sowie im Tschad

MSV